Die 102. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1998/99 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten vier Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die vier Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

|}
 FC Lugano, SR Delémont, Yverdon-Sports und FC Aarau sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Die zwei Tabellenletzten steigen in die 1. Liga ab.

|}
*Halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
 FC Locarno und FC Chiasso steigen in die 1. Liga ab.

Zuschauerzahlen 

 Zuschauerdurchschnitt NLA – 5.832
 FC Basel – 8.141
 GC Zürich – 7.767
 FC St. Gallen – 7.256
 Neuchâtel Xamax FC – 6.978
 FC Sion – 6.242
 FC Luzern – 6.190
 Lausanne-Sports – 6.136
 FC Zürich – 5.596
 Servette FC – 5.513
 BSC Young Boys – 4.755
 FC Lugano – 2.706
 FC Aarau – 2.705

Meistermannschaft 

1999
Fußballsaison 1998/99